Столична область або столичний регіон, що також може йменуватися національний столичний регіон, столичний округ чи столична територія — загальний термін для позначення області чи району, що оточує столицю країни або будь-якої іншої адміністративної одиниці. Термін не завжди є офіційний, але іноді може використовуватися як неформальний синонім.

Деякі приклади столичних областей країн:

Див. також 
 Столиця
 Федеральний округ